Prvenstvo Jugoslavije u košarci za žene sa sezonu 1969./70. je drugi put zaredom osvojila Vojvodina iz Novog Sada.

Savezna liga 

Majstorica za ostanak: 
Jugoplastika 52:51 Olimpija

Izvori 
 prvazenskaliga.kosarka.co.yu, prvenstva 1945. - 1991., wayback arhiva
 Vinko Bajrović, Milorad Bibić: Od Starog Placa do vrha Europe, Split, 2005.

1969-70